Тибекин— русская фамилия. Известные носители:

 Тибекин, Василий Иванович — русский баснописец начала XIX века.
 Тибекин, Иван Васильевич — вице-губернатор Екатеринославской губернии (1788—1794).
 Тибекин, Олег Анатольевич (1972—1999) — Герой Российской Федерации.